Pelloux peut faire référence à :

Patronyme
 Joseph Pelloux (1799-1866), médecin et homme politique savoyard, originaire de La Roche (Savoie), père de :
 Léon (ou Leone) Pelloux (1837-1907), militaire et homme politique italien,
 Luigi Pelloux (1839-1924), militaire et homme politique italien, président du Conseil italien de 1898 à 1900 ;
 Louis-Gaston Pelloux (1932-2020), homme d'affaires français ;
 Patrick Pelloux (né en 1963), médecin urgentiste français ;

Autres
 Villy-le-Pelloux, commune française située en Haute-Savoie ;
 le  groupe Pelloux, entreprise française, spécialisée dans l'immobilier et fondée en 1960 par Louis-Gaston Pelloux.

Voir aussi
.

Lien externe
 

Homonymie de patronyme